Исто́чник (фо́рма) пра́ва — способ, с помощью которого закрепляются (находят внешнее выражение) нормы права.

Некоторые учёные отождествляют источник и форму выражения права, другие проводят между ними разницу, определяя источник как явление, порождающее нормы права, а форму выражения — как некий «контейнер норм», не совпадающий по своей сути с источником.

Термин «источник права» также употребляется некоторыми учёными в значении «правовой памятник».
  
Форма выражения государственной воли, направленной на признание факта существования права, на его формирование или изменение.

Виды источников права 
Самым первым источником права следует считать правовой обычай.

Различают источник права в материальном, идеологическом и формальном (юридическом) смысле. Источником права в материальном смысле являются сами общественные отношения, то есть материальные условия жизни общества, система экономических отношений, существующие в обществе формы собственности и т. п. Источник права в идеологическом смысле — правосознание и правовая культура. При этом имеется в виду как правосознание законодателей, так и правосознание народа, которое оказывает влияние на формирование права. Источник права в формальном (юридическом) смысле — способ закрепления и существования норм права. Также можно говорить об источниках права в историческом и политическом смыслах: в историческом смысле он представляет собой различные памятники права (Законы Ману), а в политическом смысле под источником права понимается государство.

Состав и система источников права, существующих в той или иной стране, определяется историческими особенностями и принадлежностью правовой системы этой страны к той или иной правовой семье (англосаксонской, романо-германской, социалистической и т. д.). Так, в англосаксонской правовой системе в отличие, например, от романо-германской, существенное значение имеют правовые прецеденты (судебные или административные). Нередко при решении судебных споров английскими судами требуется доказательство древних обычаев, существующих в данной местности. В религиозных правовых семьях правовое значение могут иметь богословские доктрины.

В теории выделяются следующие источники права в формальном смысле:
 нормативный правовой акт;
 основной нормативный правовой акт (в том числе конституция, религиозные тексты);
 закон;
 подзаконный нормативный правовой акт;
 нормативный договор (в том числе международные, межправительственные договоры);
 правовой прецедент (судебный или административный прецедент);
 правовой обычай (в том числе урф);
 правовая доктрина (в том числе религиозные догмы, кияс);
 принцип права (в том числе принципы международного права, истислах).

Исследователи 
В России проблемы источников права специально исследовали Марченко Михаил Николаевич, Малько Александр Васильевич, Честнов Илья Львович (с общетеоретических позиций), Колесников Евгений Викторович (с конституционно-правовых позиций), Дорская Александра Андреевна (с историко-правовых позиций), Пряхина Татьяна Михайловна (с конституционно-правовых позиций) и др.

См. также 
 Источники международного права
 Источники исламского права

Примечания

Литература